

Vocable d'édifice chrétien 
 Église Saint-Guénolé de Gunwalloe, en Cornouailles
 Abbaye Saint-Guénolé de Landévennec 
 Chapelle Saint-Guénolé de Brest
 Chapelle Saint-Guénolé d'Ergué-Gabéric
 Église Saint-Guénolé de Concarneau
 Église Saint-Guénolé de Locquénolé
 Chapelle de Saint-Guénolé à Trévou-Tréguignec
 Église Saint-Guénolé de Batz-sur-Mer

Voir aussi 
 Saint-Guénolé, port de la commune de Penmarch.

Guénolé